

Francia 
 Teatro nazionale – Strasburgo

Guatemala 
 Teatro Nazionale – Città del Guatemala

Italia 
 Teatro Nazionale – Firenze
 Teatro Nazionale – Genova
 Teatro Nazionale – Milano
 Teatro Nazionale – sede del Teatro dell'Opera di Roma
 Teatro Nazionale – Quarrata

Repubblica Ceca 
 Teatro Nazionale – Praga

Ucraina 
 Teatro Nazionale Ivan Franko – Kiev